Een dag ter promotie van gehakt
Verantwoordingsdag, de dag waarop de Nederlandse rijksoverheid en ministeries hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer
Gehaktdag, een televisieprogramma van de AVRO uit 2010
Woensdag Gehaktdag, de titel van een roman waarin Richard Klinkhamer beschrijft hoe hij zijn vrouw vermoordt en haar stoffelijk overschot door de gehaktmolen draait